Чемпионаты Болгарии по шахматам среди мужчин проводятся с 1933 г. Турниры проводятся ежегодно (за исключением 1941 г.). Соревнование отличается высоким уровнем конкуренции: ни у кого из болгарских шахматистов нет более 6 титулов. Шестикратным чемпионом становился только О. Нейкирх, у нескольких шахматистов по 5 побед в чемпионате.

Женские чемпионаты проводятся с 1951 г. Лидером по количеству завоеванных титулов является М. Войска, побеждавшая в национальном чемпионате 11 раз. 9 титулов у В. Асеновой.

В 1907 г. в Софии был проведен неофициальный чемпионат Болгарии, победу в котором одержал известный поэт Т. Траянов. Кроме него, в турнире участвовали Кунчо Кутинчев, д-р Ребен, д-р Калина, Атанас Илиев и Б. Цонев.

Хронологическая таблица

Мужские чемпионаты

Женские чемпионаты

Литература

Примечания 

 The Chess Library

Болгария
Шахматы
Шахматы в Болгарии